Najder ist der Familienname folgender Personen:

 Zdzisław Najder (1930–2021), polnischer Literaturhistoriker